Il doppio del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Alex O'Brien e Jared Palmer che hanno battuto in finale Andre Agassi e Sargis Sargsian 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Alex O'Brien /  Jared Palmer (Campioni)
 Donald Johnson /  Piet Norval (quarti di finale)
 Assente
 Byron Black /  Scott Humphries (secondo turno)

 Andrej Ol'chovskij /  David Prinosil (primo turno)
 Wayne Arthurs /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Peter Nyborg /  Cyril Suk (primo turno)
 Chris Haggard /  Tom Vanhoudt (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2000
ATP Tour 2000